Otto Erich ist der Name folgender Personen:

* Otto Erich (Schauspieler) (1883–1975), deutscher Theaterschauspieler, -direktor und Gewerkschafter
 Otto Erich, Pseudonym von Otto Erich Hartleben (1864–1905), deutscher Schriftsteller